Calliobdella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av van Beneden och Hesse 1863. Calliobdella ingår i familjen fiskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fiskiglar
Calliobdella